El término clientes de contabilidad puede referirse:

 al cliente, aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial denominada compra;
 al cliente, equipo o proceso que consume recursos y servicios brindados por otro llamado servidor, generalmente de forma remota;
 al cliente de videojuego, un programa para jugar a un videojuego en línea;

También puede referirse:

 en la antigua Roma, a un cliente, alguien que dependía de un benefactor, lo cual resultaba necesario para quien no podía en forma legal alcanzar la ciudadanía, un derecho reservado inicialmente a los Patricios;
 en política, al cliente, quien recibe recompensas a cambio de votos u otro tipo de favores políticos;
 en psicología, la denominada terapia centrada en el cliente o terapia centrada en la persona un tipo de terapia no directiva o, más en general, un enfoque de interrelaciones humanas;
 en el arte:
el que encarga al artista la obra de arte (véase mercado del arte, comitente, mecenas);
el que la compra para sí (coleccionista);
el que la promueve en el mercado del arte (véase marchante, galerista, curator).